Twierdzenie Kołmogorowa może odnosić się do jednego z wielu wyników Andrieja Kołmogorowa.

W statystyce:
 test Kołmogorowa-Smirnowa.

W rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary:
 twierdzenie Hahna-Kołmogorowa,
 twierdzenie Kołmogorowa o istnieniu,
 twierdzenie Kołmogorowa o ciągłości procesów,
 twierdzenie Kołmogorowa o trzech szeregach,
 mocne prawo wielkich liczb Kołmogorowa (wraz z twierdzeniem znanym jako Kołmogorowa),
 twierdzenie Kołmogorowa-Prochorowa,
 prawo zero-jedynkowe Kołmogorowa,
 równania Chapmana-Kołmogorowa,
 nierówności Kołmogorowa:
 nierówność Kołmogorowa,
 nierówność Kołmogorowa dla dodatnich podmartyngałów.

W analizie funkcjonalnej:
 nierówność Landaua-Kołmogorowa.
 twierdzenie Kołmogorowa o normowaniu przestrzeni liniowo-topologicznych